Salvatore Sanfilippo – politico del 1907 (III legislatura) nato a Chicago
 Salvatore Sanfilippo – politico del 1945 (IX e X legislatura) nato a Siracusa
 Salvatore Sanfilippo – programmatore autore di Redis ed hping